J38 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un dragueur de mine de la Classe Halcyon de la Royal Navy ;
 , un dragueur de mines de la Classe Bangor de la Royal Canadian Navy.

Sciences 
Mathématiques
 Orthobicoupole décagonale allongée (J38), une figure géométrique.

Médecine
 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres